

Hagionyme 

 Baudry (-ap. 630), fondateur de l’abbaye de Montfaucon, père spirituel de saint Wandrille.

Dynastes 

 Baudry, connétable en 1065 du roi de France Philippe  ;
 Baudry de Bourgueil (1060-1130), chroniqueur du Moyen Âge et abbé de Bourgueil, évêque deDol-de-Bretagne ;
 Baudri de Cambrai, chantre de Thérouanne.

Patronyme 

 Romain Baudry Technicien Alturing H24 
 Alain Baudry (né en 1944), éditeur universitaire français ;
 Ambroise Baudry (1838-1906), frère du peintre Paul Baudry, architecte français ;
 André Baudry (1922-2018), directeur de revue français ;
 Antonin Baudry (né en 1975), diplomate français, scénariste français ;
 Armand de Baudry d'Asson (1862-1945), personnalité politique française ;
 Armand Quentin de Baudry d'Asson (1910-1998), personnalité politique française ;
 Catherine Tallon-Baudry, neuroscientifique française ;
 Charles Baudry (1891-1968), personnalité politique française ;
 Édouard Baudry (1905-1943), journaliste québécois ;
 François-Placide de Baudry de Piencourt (v. 1630-1717), ecclésiastique français ;
 Frédéric Baudry (1818-1885), fils de Frédéric-Louis, philologue et bibliothécaire français ;
 Gabriel Taschereau de Baudry (1673-1755), lieutenant général de police de la ville de Paris et intendant des Finances ;
 Gilles Baudry (né en 1948), poète, moine français ;
 Hervé Baudry (1961-2016), dessinateur de presse et caricaturiste français ;
 Jean-Louis Baudry (1930-2015), écrivain et essayiste français ;
 Léon-Armand de Baudry d'Asson (1836-1915), personnalité politique française ;
 Louis-Narcisse Baudry Des Lozières (1761-1841), réfugié de Saint-Domingue ;
 Noël Baudry (né en 1914), joueur de rugby français ;
 Olivier Baudry (1973-2017), footballeur français ;
 Patrick Baudry (né en 1946), spationaute français ;
 Patrick Baudry (1956-), sociologue français ;
 Paul Baudry (1828-1886), peintre français ;
 Paul Baudry (1825-1909) ;
 Pierre Baudry (1948-2005), critique de cinéma français ;
 Pierre Baudry (1897-1918), dessinateur français ;
 Stanislas Baudry (1777-1830), personnalité française des transports ;
 Stanislas Baudry (1887-1984), prélat catholique français ;
 Quentin Baudry (né en 2002), personnalité française e-sport

Toponyme 

 Château de Baudry, édifice de Haute-Savoie ;
 Rue Paul-Baudry, voie du  de Paris.


Patronyme français